

Persone
Carmelo Sciuto Patti – architetto e geologo italiano
Elisa Sciuto – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Emanuele Sciuto o Sciuto – Rapper storico italiano

Altro
Abby Sciuto – personaggio della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine